Парижский словарь московитов:

 «Парижский словарь московитов» () — словарь-разговорник русского языка 1586 года.
 «Парижский словарь московитов» — поэтическая книга Дмитрия Замятина 2013 года.